Hipólita Trivulzio (1600 - 20 de junio de 1638) fue la esposa de Honorato II de Mónaco y fue la primera consorte de Mónaco de ostentar el título de Princesa. Hasta el momento, todas las anteriores habían ostentado el título de Señora consorte en Mónaco y Señora consorte de Mónaco.

Biografía 
Hipólita era la única hija de Carlo Emanuele Teodoro Trivulzio, Conde de Melzo y de su esposa Caterina Gonzaga. Su familia era originaria de Milán. Se casó con Honorato II, Príncipe de Mónaco el 13 de febrero de 1616.

Tuvo tres hermanos varones, Giovanni Giacomo, Geronimo y Alfonso.

Honorato II era un miembro de la Casa de Grimaldi, los gobernantes soberanos del Principado de Mónaco desde el siglo XIII. La pareja tuvo un hijo:

 Hércules Grimaldi, Marqués de Baux (1623-1651). Casado con María Aurelia Spínola, con descendencia.

La Princesa Hipólita falleció a los treinta y ocho años. Ella es una antepasada directa del actual soberano reinante de Mónaco, Alberto II.

Originalmente fue enterrada en la cripta de la Catedral de San Nicolás, en Mónaco, pero fue trasladada el 4 de noviembre de 1966 por decisión del Príncipe Raniero III.

Ancestros

Referencias 

 Van de Pas, Leo. "Ippolita Trivulzio". Genealogics.org. Consultado el 03/01/2012.

Enlaces externos 
 Carlo Emanuele Teodoro Trivulzio, Conde de Melzo y de Musocco

Princesas consortes de Mónaco
Monegascas
Nacidos en Milán
Fallecidos en Mónaco